Рамадхани — фамилия.

Известные носители 
 Рамадхани, Васо — бурундийский футболист.
 Рамадхани, Ниа — индонезийская актриса.
 Рамадхани, Самсон (род. 1982) — танзанийский бегун на длинные дистанции.
 Рамадхани, Сара (род. 1987) — танзанийская бегунья на длинные дистанции.
 Рамадхани, Халима — танзанийская бегунья на длинные дистанции.
 Рамадхани, Хуссейн — танзанийский бегун на длинные дистанции.